Lui Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lei Shui, vattendrag, Hunan, 
 Liu He (vattendrag i Kina, Jilin), 

Robotskapade Kinaförgreningar